El término Escada puede referirse a:
Escada, compañía de moda alemana.
Escada (Pernambuco), municipio brasileño de Pernambuco.